Дворец Мухтарова () — здание на улице Муртузы Мухтарова города Баку, Азербайджан.

Дворец построен в 1911—1912 годах на средства нефтепромышленника, миллионера-мецената Муртузы Мухтарова по проекту Иосифа Плошко. Мухтарову во время совершения турне по Европе с супругой очень понравилась архитектура Венеции. После поездки Мухтаров решил построить в Баку дворец в венецианском стиле. Дворец задуман и выполнен архитектором Плошко И. К., также спроектировавшим здание «Исмаилийе», в духе французской готики. В первые годы советской власти во дворце помещался клуб освобожденной тюрчанки, затем Дворец бракосочетания. На сегодняшний день дворец является одним из самых примечательных архитектурных сооружений Баку.

История 

Однажды Мухтаров, находясь по делам во Владикавказе, познакомился с известным на Кавказе генералом Тугановым. Генерал пригласил состоятельного бакинца посетить его дом во Владикавказе. Там Мухтаров и познакомился со своей будущей женой — средней дочерью генерала, Лизой. После возвращения из путешествия по Италии, Мухтаров задумал построить для горячо любимой жены дворец, точно такой же, каким она восхищалась в Венеции. Всего за один год (1911—1912) дворец был построен архитектором И. Плошко, автором прекрасного здания «Исмаилийе». Дворец задуман и выполнен в духе «французской готики».

Несмотря на всю красоту и необыкновенную архитектуру в истории этого здания, построенного для любимой супруги, произошло два больших несчастья. Одно из них произошло во время установления на верхнюю часть дворца скульптуры рыцаря — 20 января 1914 года — споткнувшись и упав, умер в возрасте 35 лет один из братьев Касумовых — Имран.

С приходом большевиков дом был у Мухтарова реквизирован. В один из дней во двор дворца въехали конные красноармейцы, с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Услыхав шум, Муртуза Мухтаров, выйдя на балкон, увидел незваных гостей. Возмутившись подобной наглостью, он спросил у них, как они осмелились въехать на лошадях во двор, устланный дорогим итальянским мрамором. Ответом был отборнейший мат, на что Муртуза, не теряя самообладания, достал револьвер и застрелил посланников, оставив последнюю пулю для себя.

В послереволюционные годы здесь помещался «Клуб освобожденной турчанки», затем Бюро помощи детям, потом в доме был открыт музей-заповедник Ширваншахов, а затем Дворец бракосочетаний («Сеадет сараи» — «Дворец счастья»).

Примечания

Ссылки
Архитектура
Города Азербайджана
 Информация о памятниках
 Баку и Апшерон
Дворец Мухтарова в Баку - видео.

Постройки Иосифа Плошко
Достопримечательности Баку
Мухтарова
Неоготическая архитектура Азербайджана
Дворцы бракосочетания
1912 год в Азербайджане
Здания и сооружения, построенные в 1912 году